Князев, Филипп:
 Князев, Филипп Кириллович (1916—1994) — советский государственный деятель.
 Князев, Филипп Степанович (1902—1941) — русский советский писатель и журналист.